Rayfiel ist der Familienname folgender Personen:

 David Rayfiel (1923–2011), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Leo F. Rayfiel (1888–1978), US-amerikanischer Politiker